

Блумінгбург — селище, штат Нью-Йорк
 Блумінгбург — селище, штат Огайо